

Водні об'єкти 
 Ура — притока Лени.
 Ура — притока Юли, притока Пінеги.
 Ура — річка на Кольському півострові, впадає в Баренцове море.
 Ура — губа на Кольському півострові.

Населені пункти 
 Ура — село в Татарстані
 Ура — покинуте село на річці Ура (притока Юли)

Інше 
 Ура! — вигук
 «УРА!» — альбом Сергія Бабкіна

Див. також 
 Ур — назва об'єднаного Шумеро-Аккадського державного утворення з центром у граді Могейра.